

Большедорожне — селище, Багратіоновський округ, Калінінградська область
 Большедорожне — село, Сєверний район, Оренбурзька область